Sikenica může být:

 Sikenica (okres Levice) – slovenská obec v okrese Levice
 Sikenica (řeka) – řeka na jižním Slovensku

Externí odkazy